Национален отбор по волейбол на Румъния може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Румъния
 Женски национален отбор по волейбол на Румъния